Die Hongkong Women League 2017/18 war die 6. Spielzeit der Hongkonger Fußballliga der Frauen gewesen. Die reguläre Saison begann im Oktober 2017 und endete am 17. März 2018. Titelverteidiger war Citizen AA.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Hongkong Women FA Cup 2018

Weblinks 
 Endtabelle

Fußballsaison 2017/18
Fußballwettbewerb in Hongkong
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften